Омар Альмейда Кинтана (; ) — кубинский шахматист, гроссмейстер (2006).

Первого значительного международного успеха достиг в 1999 году, разделив 2-е место в турнире Mixto на мемориале Хосе Рауля Капабланки. В 2001 году выиграл Сьего де Авила в следующем турнире этого мемориала (Премьер II), а также разделил первое место с Нейрисом Дельгадо на мемориале Гильермо Гарсии Гонсалес.

В 2002 году он занял первое место в Гаване, а в 2004 году разделил второе место (после Виктора Москаленко вместе с Олегом Корнеевым и Русланом Погореловым) в Ситжесе. В 2005 году он добился дальнейших успехов: разделил первое место в Санта-Кларе (вместе с Эрнесто Фернандесом Ромеро) и в Галапагаре (вместе с Пабло Альмагро Ламасом и Юрием Гонсалесом Видалем). 

В 2006 году выиграл два турнира в Гаване. Также был среди лидеров турниров в Esparreguer, Montcada и Reixac. В 2007 году снова занял первое место в Гаване и выиграл в Овьедо (вместе с Марчин Тазбир и Юрием Гонсалесом Видалем) и в Барселоне (вместе с Руфино Камарена Хименес). 

В 2008 году был одним из семи победителей турнира Malaga Open, разделил первое место в Кориа-дель-Рио (вместе с Исмаилом Тераном Альваресом и Азером Мирзожевым) и выиграл круговой турнир в Барселоне.

В составе сборной Кубы участник 43-й Олимпиады в Батуми (2018).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Кубы